Bergen steht für:
 Bergen (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Bergen, Verbringung aus einer Gefahrenzone, siehe Bergung (Technische Hilfe)
 Bergen, Hilfeleistungen auf See, siehe Bergung (Seefahrt)
 Bergen (Sängerin) (Belgin Sarılmışer; 1958–1989), türkische Sängerin
 Schiff der norwegischen Küstenwache, siehe VS 794 CGV

größere Städte in Europa: 
 Bergen (Norwegen), Kommune in Norwegen
 Bergen (Tettsted), Stadt in der Kommune Bergen, Norwegen
 Bergen, Stadt in der Provinz Hennegau, Belgien, siehe Mons

Städte und Gemeinden in Deutschland:
 Bergen an der Dumme, Gemeinde im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Bergen auf Rügen, Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Bergen (bei Kirn), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Bergen (Chiemgau), Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Bergen (Landkreis Celle), Stadt im Landkreis Celle, Niedersachsen
 Bergen (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Bergen (Vogtland), Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen

Ortsteile in Deutschland:
 Bergen bei Neuburg, Ortsteil der Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Bergen (Affing), Ortsteil der Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Bergen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bergen (Bochum), Ortsteil der Stadt Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Bergen (Eichigt), Ortsteil der Gemeinde Eichigt im Vogtlandkreis in Sachsen
 Bergen (Elsterheide), Ortsteil der Gemeinde Elsterheide, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bergen (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bergen (Losheim am See), Ortsteil der Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Bergen (Luckau), Ortsteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Bergen (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bergen (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bergen (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Bergen (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bergen (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bergen (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern
 Bergen (Wanzleben-Börde), Ortsteil der Stadt Wanzleben-Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Bergen (Bergen-Enkheim), frühere Gemeinde, eingemeindet nach Frankfurt am Main, Hessen
 Frankfurt-Bergen-Enkheim, Stadtteil von Frankfurt am Main, Hessen

Orte in Österreich:
 Bergen (Gemeinde Jennersdorf), Ortsteil der Stadtgemeinde Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Bergen (Gemeinde Dechantskirchen), Ortschaft in der Gemeinde Dechantskirchen, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Bergen (Gemeinde Eggern), Ortsteil der Gemeinde Eggern, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Bergen (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergen (Gemeinde Obertilliach), Ortschaft in der Gemeinde Obertilliach, Osttirol
 Bergen (Gemeinde Olbendorf), Ortsteil der Gemeinde Olbendorf, Bezirk Güssing, Burgenland
 Bergen (Gemeinde Ollersdorf), Ortsteil der Gemeinde Ollersdorf im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Bergen (Gemeinde Söchau), Ortsteil von Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Bergen (Gemeinde Unterweitersdorf), Ortschaft in der Gemeinde Unterweitersdorf, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Bergen (Gemeinde Waldburg), Ortschaft der Gemeinde Waldburg (Oberösterreich), Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Bergen (Gemeinde Wildon), Ortsteil von Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Bergen (Gemeinde Großmürbisch), Ort in der Gemeinde Großmürbisch, Bezirk Güssing, Burgenland

Orte in den Niederlanden:
 Bergen (Limburg), Gemeinde in der Provinz Limburg
 Bergen (Noord-Holland), Gemeinde in der Provinz Nordholland
 Bergen aan Zee, Seebad in der Gemeinde Bergen, Provinz Nordholland
 Bergen op Zoom, Stadt in der Provinz Nordbrabant

geographische Objekte in weiteren europäischen Ländern
 Bergen, deutscher und niederländischer Name von Mons, Stadt in Belgien
 Bergen, deutscher Name von Góry (Białogard), Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Bergen, deutscher Name von Perná, Okres Břeclav, Tschechien
 Bergues, Stadt im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 Kanton Bergues, Kanton im Département Pas-de-Calais, Frankreich

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Bergen (Minnesota)
 Bergen (New Jersey)
 Bergen (New York)
 Bergen (North Dakota)
 Bergen (Wisconsin), im Rock County
 Bergen (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Bergen (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin
 Bergen County, New Jersey
 Bergen-Byron Swamp, Naturschutzgebiet im Bundesstaat New York

Orte in Kanada:
 Bergen (Alberta)

geographische Objekte in Antarktika:
 Bergen-Nunatakker in Palmerland
 Mount Bergen in Viktorialand

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Bergen Park, in Evergreen, Connecticut ID-Nr. 90001707

Siehe auch:
 Bergen Beach
 Bergen Township
 KZ Bergen-Belsen, Konzentrationslager im Kreis Celle, Niedersachsen
 Berghen
 Bergern